Владимир Золотарёв:
 Золотарёв, Владимир Антонович (род. 1946) — советский и российский военный историк.
 Золотарёв, Владимир Ефимович (1920 — ?) — советский футболист.
 Золотарёв, Владимир Михайлович (1931—2019) — советский математик.
 Золотарёв, Владимир Павлович (род. 1948) — высотный альпинист.
 Золотарёв, Владимир Семёнович (род. 1937) — советский и российский учёный-экономист, писатель, общественный и государственный деятель.